Дун Фанся́о () — китайская спортивная гимнастка.

Бронзовая медалистка в вольных упражнениях Финала Кубка мира по спортивной гимнастики.

На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в составе команды Китая завоевала бронзовую медаль. Но впоследствии, когда выяснилось, что реальная дата рождения Дун Фансяо не позволяла ей тогда выступать на Олимпийских играх, китайские гимнастки были этой медали за командное первенство лишены.

Примечания

Ссылки 

Википедия:Персоналии, не категоризованные по годам рождения
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Википедия:Биографии современников
Гимнасты Китая
Скандалы и конфликты на Олимпийских играх и вокруг них